MOAB ima više značenja.
 Moav, istorijski region u zapadnom delu današnje države Jordan
 Monoklonalno antitelo, moAb